Hedeoma är ett släkte av kransblommiga växter som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Enligt Catalogue of Life ingår Hedeoma i familjen kransblommiga, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen kransblommiga.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter
Hedeoma